Die Abkürzung MLC steht für:

Militär:
 Military Load Classification, siehe Militärische Lastenklasse
 Mouvement de Libération du Congo, eine frühere Rebellenbewegung und heutige Partei in der DR Kongo

Technik:
 Multilayer ceramic capacitor, einen Keramikvielschichtkondensator, siehe Keramikkondensator
 Multilayer Composite, Verbundrohr in der Haus-Installationstechnik
 Multi Level Cell, eine elektronische Speicherzelle, siehe MLC-Speicherzelle
 Multi Level Converter, ein elektrischer Umrichter mit mehreren Ausgangsspannungen
 Multi Leaf Collimator, Gerät zum Bündeln der Strahlung zur Tumorbehandlung, siehe Multilamellenkollimator

Verschiedenes:
 Major League Cricket, die US-amerikanische Cricket-Hauptliga
 Mixed Lymphocyte Culture, ein Test auf Gewebeverträglichkeit in der Organtransplantation
 Myanmar Language Commission Transcription System, MLC-Transkription, Transkription der birmanische Schrift in die lateinische Schrift
 Maritime Labour Convention, das internationale Seerechtsübereinkommen über die grundlegenden Rechte von Seeleuten
 Münchner Löwen Club, Deutschlands größtem Lederclub

MLC

zh:闪存#MLC